Місто:
 Пустомити — Львівська область, Львівський район (колишній районний центр).
Села:
 Пустомити — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район.
 Пустомити — Рівненська область, Рівненський район.
Залізниця:
 Пустомити — пасажирська зупинна платформа Стрийського напрямку Львівської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.
Спорт:
 «Пустомити» — український любительський футбольний клуб з міста Пустомити.